Сезон 1996/1997 — 66-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании и -й год со дня основания футбольного клуба.

Форма 
Производителем формы для клуба является компания Kappa.

Состав команды

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в евро.

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Статистика сезона

Игры и голы 

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Хет-трики

Капитаны в сезоне 
Здесь представлен список капитанов во всех официальных матчах команды.

|}

Пенальти

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Соревнования

Суперкубок Испании

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок обладателей кубков УЕФА

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

1996/1997
Барселона